Brandwein steht für:
 Brandwein-Nunatakker, Nunatakker im australischen Antarktis-Territorium

Personen:
 Naftule Brandwein (1889–1963), jüdischer Klarinettist

Siehe auch:
 Branntwein, alkoholisches Getränk